Resultats de la Fórmula 1 a la temporada de l'any 2000.

És la temporada núm. 51 de la història del Campionat del món de la F1.

Sistema de puntuació 
Es disputen un total de disset (17) curses.

S'adjudiquen punts als sis primers llocs (10, 6, 4, 3, 2 i 1) i es tenen en compte tots els resultats.

També es comptabilitzen els punts pel Campionat del món de constructors.

No es donen punts per la volta més ràpida.

Curses

Posició final del Campionat de constructors del 2000

Classificació del mundial de pilots del 2000 

(Clau de colors)

2000
Competicions d'automobilisme del 2000